Филиппов, Валерий Николаевич:
 Филиппов, Валерий Николаевич (1939—2019) — советский и российский художник.
 Филиппов, Валерий Николаевич (род. 1964) — советский художник, член Творческого союза художников России.